

Села:
 Камінне — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Камінне — Полтавська область, Котелевський район

Села:
 Камінне () — Мінська область, Вілейський район
 Камінне () — Мінська область, Логойський район

Див. також 
 Камінне Село
 Камінна